Obljak – endonimo di Toronda o Gironda, isola dell'arcipelago delle isole Brioni in Croazia
 Obljak – endonimo di Rotondo, isola a sud di Isto e ad ovest di Melada in Croazia
 Obljak – endonimo di Obiach o Obiak, isolotto nei pressi di La Lima vicino all'isola di Curzola in Croazia